A Ilha da Sarangonha localiza-se na Lagoa dos Patos, Rio Grande do Sul, em frente a praia do Laranjal, município de Pelotas. A ilha tem apenas dois habitantes e apenas uma placa de energia fotovoltaica. Há 100 casas, todas feitas de madeira.

Sarangonha